Приблизно 450 років, приблизно з 55 р. до н. е. до приблизно 410 р. н. е., південна частина Нідерландів була інтегрована до Римської імперії. У цей час римляни в Нідерландах мали величезний вплив на життя та культуру людей, які жили в Нідерландах на той час, і (побічно) на наступні покоління.

Рання історія 

Під час Галльських воєн область на південь та захід від Рейну була завойована римськими силами під проводом Юлія Цезаря в серії кампаній з 57 р. до н. е. до 53 р. до н.е.  Приблизно 450 років римського правління, що послідували, глибоко змінили Нідерланди.

Починаючи приблизно з 15 р. до н. е. Рейн у Нідерландах захищав Нижній Лімес Германік. Після серії військових дій Рейн закріпився приблизно в 12 р. н. е. як північний кордон Риму на материковій частині Європи. Ряд міст і забудови виникли по цій лінії.

Область на південь буде інтегрована до Римської імперії. Спочатку частина Gallia Belgica, ця область стала частиною провінції Germania Inferior. Племена, що вже знаходились у цій місцевості або переселилися в неї, стали частиною Римської імперії.

Область на північ від Рейну, заселена Фрисіями та Чауці, залишалася поза межами римського панування, але не своєю присутністю та контролем. Фризії спочатку були «завойовані» Друзом, припускаючи, що Август наклав римський сюзеренітет на прибережні райони на північ від Рейну.  З часом Фризії забезпечували римських допоміжних службовців за договірними зобов'язаннями, але плем'я також воювало з римлянами спільно з іншими германськими племенами (нарешті, в 296 р. Фрисії були переселені у Фландрію і зникли з історії).

Рідні племена 
Під час Галльських воєн район Белгіи на південь від Ауде-Рейн і на захід від Рейну був завойований римськими силами під проводом Юлія Цезаря в серії кампаній з 57 р. до н. е. до 53 р. до н.е.  Він встановив принцип, згідно з яким ця річка, яка протікає через Нідерланди, визначала природну межу між Галлією та Німеччиною. Але Рейн не був міцним кордоном, і він чітко дав зрозуміти, що існувала частина Белгійської Галлії, де багато місцевих племен були «германськими <i id="mwSg">циренанцями</i>», або в інших випадках змішаного походження. Приблизно 450 років римського панування глибоко змінили територію, яка стала Нідерландами. Дуже часто це стосувалося масштабних конфліктів із «вільними німцями» за Рейн.

Коли Цезар прибув, у районі Нідерландів знаходились різні племена, які мешкали у населених вищих частинах, особливо на сході та півдні. Ці племена не залишили поза собою письмових записів, тому вся інформація, відома про них у цей доримський період, базується на тому, що про них писали римляни та греки. Сам Юлій Цезар у своєму коментарі Commentarii de Bello Gallico детально писав лише про південну область, яку він завоював. Двома-трьома племенами, яких він описав як мешканців нинішніх Нідерландів, були:

 Менапії, плем'я бельгійців, що простягалося від фламандського узбережжя, через південь від дельт річки і аж до сучасного німецького кордону. З точки зору сучасних голландських провінцій це означає принаймні південь Зеландії, принаймні північ Північного Брабанта, принаймні південний схід Гелдерланда, а можливо і південь Південної Голландії. У пізніші римські часи ця територія, здається, була розділена або зменшена, так що вона стала в основному міститися в теперішній західній Бельгії.
 Ебурони, найбільша з німецько-циренанської групи, територія якої простягалася, охоплювала велику територію між річками Маас і Рейн, а також, очевидно, простягалася близько до дельти, надаючи їм кордон з Менапіями. Можливо, їх територія простяглася до Гелдерланда. Цезар стверджував, що знищив ім'я Ебуронів, але в римські часи Тацит повідомляє, що германи Циренані взяли нове ім'я - Тунгрі. Хоча точні кордони невідомі, територія Ебуронів, а пізніше Тунгрі («Civitas Tungrorum») включала всі або більшість сучасних провінцій Нідерландів Лімбург та Північний Брабант. Частина в Північному Брабанті, очевидно, була в межах того, що стало відомим як Токсандрія, будинок Тексуандрі.
 Амбіваріті, очевидно, були меншим племенем, можливо, частиною Ебуронів, або Менапіїв, про яких Цезар мимохідь згадує як мешканців на захід від Маасу, а отже, десь у Північному Брабанті чи поблизу нього. (Можливо, вони жили в теперішній Бельгії. )

В самій дельті Цезар робить короткий коментар щодо острова Батаворум («Острів Батаві») в річці Рейн, не обговорюючи, хто там жив. Пізніше, в імперські часи, плем'я Батаві стало дуже важливим у цьому регіоні. Найбільша східна точка острова знаходиться на розколі Рейну, одним рукавом є Ваал, іншим - Нижній Рейн / Старий Рейн (звідси і латинська назва  Значно пізніше Тацит писав, що вони спочатку були плем'ям хатти, племені у Німеччині, про яке Цезар ніколи не згадував.  Однак археологи знаходять докази безперервності і припускають, що чатська група, можливо, була невеликою групою, яка переходила до вже існуючих (і, можливо, негерманських) людей, які могли навіть бути частиною відомої групи, такої як Ебурони. 

Інші племена, які врешті заселяли «галійські» острови в дельті за римських часів, згадує Пліній Старший: 

 Кананефати, про яких Тацит каже, були схожими на батавів у свої предки (і тому, мабуть, походили з Німеччини). Вони мешкали на захід від Батаві, маючи той самий острів, у сьогоднішній провінції Південна Голландія.
 Фризії, які також населяли Нідерланди на північ від дельти і, таким чином, охоплювали більшу частину сучасних Нідерландів не лише на території сучасної Фрисландії, але і в Північній Голландії та принаймні в деяких інших північних голландських провінціях сьогодні.
 Хавці, основною територією яких було північне морське узбережжя Німеччини, що межує з Фризіями на їхньому сході. Вважається, що вони були предками пізніших саксів, і, очевидно, у римські часи вони тримали лише невелику частину сучасної Нідерландів.
 Фризіабонес, яких Пліній також зараховував до народу, що мешкає в Галлії Белгіки, на південь від дельти. Тому вони, ймовірно, мешкали на півночі Північного Брабанта, можливо, тягнучись до Гелдерланда та Південної Голландії.
 Марсації, яких Тацит називає сусідами Батаві. Пліній, очевидно, також згадав, що вони тягнуться до фламандського узбережжя, і вони, ймовірно, населяли сьогоднішню провінцію Зеландія.
 Стурії, про яких не відомо з жодних інших джерел, але, як вважають, жили поблизу Марсачі, отже, в сучасній Зеландії чи Південній Голландії.

Як вже згадувалося вище, у північних Нідерландах, над Старим Рейном, домінували Фризії, з малим проникненням Хавчі. Хоча ця область не була офіційно частиною імперії протягом будь-яких тривалих періодів, військові збори та інші накладення тривалий час застосовувались до Фризії. Кілька менших племен відомі зі східних Нідерландів, на північ від Рейну:

 Туйханті (або Тубантес) з Твенте в Оверейселі мали підрозділи, що служили в римській армії у Великій Британії.
 Хамаві з Хамаленду на півночі Гелдерланда стали одними з перших племен, яких назвали франками.
 Саліани, також франки, ймовірно, походили з Салланда в Оверейселі, перш ніж вони перебралися в імперію, змушену саксами в IV столітті, спочатку в Батавію, а потім у Токсандрію.
 На південь від Хамаві та на Рейні деякий час жили Усипети. Цезар повідомляв, що вони вже в свій час прибули зі сходу. Врешті-решт вони, здається, були витіснені на південний схід під тиском франківських Хамаві та Чатуарії.

На півдні Нідерландів тександрі заселяли більшу частину Північного Брабанта. Сучасна провінція Лімбург, через яку проходять Маас, здається, була заселена (з півночі на південь) Беатасі, Катуаліні, Сунуці і Тунгрі.

Повстання Батавії 
Близько 38 р. до н. е. проримська фракція Чатті (німецьке плем’я, розташоване на схід від Рейну ) була заселена Агріппом в районі на південь від Рейну, який зараз вважається районом Бетуве. Вони взяли ім'я людей, які вже там живуть - Батави. 

Стосунки з первісними мешканцями були в цілому досить хорошими; багато батавів навіть служили в римській кінноті. На культуру Батавії вплинула римська культура, що вилилось, серед іншого, в храми в римському стилі, такі як храм в Ельсті, присвячений місцевим богам. Також торгівля процвітала: сіль, використана в Римській імперії, була видобута з Північного моря, а останки знайдені по всій Римській імперії.

Однак це не завадило повстанню Батавіїв у 69 р. н. е., дуже успішному повстанню під проводом батавця Гая Юлія Цивіліса. Сорок кастель були спалені, оскільки римляни порушили права лідерів Батавії, взявши молодих батавів у раби. 

Інші римські солдати (як ті, що були в Ксантені та допоміжні війська батавіанців та кананефатів з легіонів Вітеллія) приєдналися до повстання, яке розділило північну частину римської армії. У квітні 70 року Веспасіан послав кілька легіонів, щоб зупинити повстання. Їхній командир, Петілій Церіаліс, врешті-решт переміг батавіян і розпочав переговори з Юлієм Цивілісом на його рідній землі, десь між Ваалом та Маасом біля Новіомагуса (Неймегена) або — як це, мабуть, називали — Батаводурум.

Римські поселення в Нідерландах 
Під час свого перебування в Німеччині нижній, римляни заснували низку містечок та менших поселень у Нідерландах та підкріпили Лими Германік військовими фортами. Найбільш відомі міста включають Ulpia Noviomagus Batavorum (сучасний Неймеген) і Форум Адріан (Ворбургскій).

Римські форти в Нідерландах (квадрати на карті) 

 Флевум (у сучасному Вельсені) Тут також знайдено гавань. (Оскаржується)
 Lugdunum Batavorum (Бріттенбург у сучасному Катвейку на Зее)
 Praetorium Agrippinae (у сучасному Валкенбурзі)
 Матіло (у сучасному районі Румбурга в Лейдені)
 Албана (у сучасному Альфені на ден Рейні)
 Форт невідомої назви (поблизу Бодегравена)
 Лаврій (у сучасному Вердені )
 Форт, який можна назвати Флетіо (у сучасному місті Влейтен)
 Трієктум (в сучасному Утрехті)
 Фекціо (Вехтен)
 Levefanum (на сучасному Wijk bij Duurstede)
 Карво (у сучасному Кестерені в Недер-Бетуве)
 Форт невідомого імені в (Майнерсвейк)
 Новіомаг (по-сучасному (Неймеген)

Міста в Нідерландах (трикутники на карті) 
А) Форум Адріані, він же Aellium Cananefatum (сучасний Ворбюрг )Б) Ulpia Noviomagus Batavorum, Colonia Ulpia Noviomagus, (сучасний Неймеген)В) Батаворум (у сучасному Неймегені)Г) Colonia Ulpia Trajana (у сучасному Ксантені, Німеччина)E) Coriovallum (в сучасній Херлене)

Поселення або пости (кола на карті) 
F) Nigrum Pullum (сучасний Цваммердам)Ж) поселення невідомої назви на Лейдш-РейніЗ) Халтна (сучасний Хаутен)I) поселення невідомої назви (сучасне Ермело)J) поселення невідомої назви (сучасний Тіль) К) Римські храми (сучасні Ельст, Овербетуве)L) Храм, можливо присвячений Геркулесу Магузанну (сучасний Кессель, Північний Брабант)М) Храм (в районі, який називається « » поблизу Марен-Кессель, нині частина Оссу) N) Ceuclum (сучасний Cuijk )O) Могили римської ери 2 км на південь від центру міста (сучасний Еш )P) Trajectum ad Mosam, також відомий як Mosae Trajectum, (сучасний Маастрихт)Не позначено на карті: можливий форт у сучасному Венло та поселення під назвою Катуалій  поблизу сучасного Рурмонда

Франки 
У 3 столітті у Нідерландах почали з'являтися франки, воїнське германське плем'я. Їх напади трапилися в період часу з катастрофічним морським вторгненням у цю область.

Франкськая ідентичність виникла в першій половині 3 - го століття з різних раніше, дрібних німецьких груп, в тому числі салієв, сігамбри, хамавів, бруктерів, хаттів, Chattuarii, ампсіваріїв, тенктерів, убіїв, батави і тунгрів, що населяли Нижню і Середню долина Рейну між Цуйдерзеє та річкою Лан і простягалася на схід аж до Везера, але була найбільш щільно оселена навколо Айзеля та між Ліппе та Зігом. Конфедерація франків, ймовірно, почала зливатися в 210-х роках. 

Франки виступають у римських текстах як союзники, так і вороги (laeti або dediticii). У 288 році імператор Максиміан переміг салійських франків, Хамавів, фризів та інших німців, що мешкали вздовж Рейну, і переніс їх до Німеччини, нижчої за забезпечення робочої сили та запобігання заселенню інших німецьких племен.   У 292 році Констанцій переміг франків, які оселилися в гирлі Рейну. Їх перевезли в сусідній регіон Токсандрія.  Близько 310 франки мали під контролем район річки Шельди (нинішня західна Фландрія та південно-західна Нідерланди), і здійснювали набіги на Ла-Манш, порушуючи транспорт до Британії. Римські сили умиротворили регіон, але не вигнали франків, яких продовжували боятись піратів уздовж берегів, принаймні до часу Юліана Відступника (358), коли салійським франкам було дозволено поселитися як федерати в Токсандрії, згідно з Амміан Марцелін. 

На початку V століття франки стали найважливішою етнічною групою в регіоні, перед самим закінченням Західної Римської імперії.

Див. також 
 Нижня Германія
 Галлія Белгіка
 Батави (германське плем'я)
 Повстання Батавів
 Римська імперія

Примітки

Бібліографія 
 Бернард Колебрандер, Лаймс Атлас, (Uitgeverij 010, 2005 Роттердам)
 Excerpta Romana. De bronnen der Romeinse Geschiedenis van Nederland

Посилання 
 Німеччина неповноцінна
 Форт Фекціо

Стародавні Нідерланди
Історія Нідерландів за часом
Історія Нідерландів за історичними областями
Сторінки з неперевіреними перекладами